Salamat può riferirsi a diverse cose:

 Il Salamat, un fiume del Ciad
 La Regione del Salamat, in Ciad
 Salamat, un album di Yeng Constantino